Waljawa ( und ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Tscherkassy mit etwa 2600 Einwohnern (2004).

Das Mitte des 16. Jahrhunderts gegründete Dorf ist die einzige Ortschaft der gleichnamigen Landratsgemeinde im Norden des Rajon Horodyschtsche. 
Waljawa liegt an der Fernstraße N 01 10 km nordwestlich vom Rajonzentrum Horodyschtsche und 68 km westlich vom Oblastzentrum Tscherkassy.

Persönlichkeiten 
Waljawa ist der Geburtsort des Malers Hryhorij Laptschenko (; 1801–1876).

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Tscherkassy
Rajon Horodyschtsche
Gegründet im 16. Jahrhundert